Soloviovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Soloviovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Soloviovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia